Fax, een communicatiemiddel waarbij men ingescande informatie via de telefoonlijn naar een printer verstuurt
 Fax (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)
 FAX +49-69/450464, een voormalig Duits platenlabel
 Fresno Area Express (FAX), een Amerikaanse openbaarvervoerbedrijf uit Californië dat de stad Fresno bedient

Personen 
 Mark Fax (1911-1974), Amerikaans componist en muziekpedagoog